Pinzettfische bezeichnet sieben Arten aus der Familie der Falterfische:

 Gattung Chelmon
 Kupferstreifen-Pinzettfisch (Chelmon rostratus)
 Westaustralischer Pinzettfisch (Chelmon marginalis)
 Müllers Pinzettfisch (Chelmon mülleri)

 Gattung Chelmonops
 Südaustralischer Pinzettfisch (Chelmonops curiosus)
 Ostaustralischer Pinzettfisch (Chelmonops truncatus)

 Gattung Forcipiger
 Gelber Maskenpinzettfisch (Forcipiger flavissmus)
 Langmaul-Pinzettfisch (Forcipiger longirostris)